Der Atem ist Filmtitel:
Der Atem (1989)
Der Atem (2019)

Der Atem steht für:
 Der Atem (Bernhard), Roman von Thomas Bernhard
 Der Atem (Mann), Roman von Heinrich Mann
Siehe auch: